De 23e editie van het Europees kampioenschap badminton voor gemengde teams werd in 2015 georganiseerd in de Sportoase te Leuven, België. Het toernooi vond plaats van 11 tot en met 15 februari. De Duitsers probeerden er hun titel te verlengen, maar zij verloren in de halve finales tegen de latere winnaar Denemarken. De Denen versloegen in de finale het Engelse team.

Deelnemende landen 
België en Duitsland waren als respectievelijk organiserend land en regerend kampioen de enige twee landen die meteen zeker waren van deelname. Ook Denemarken, Engeland en Rusland waren rechtstreeks geplaatst omdat zij de beste drie Europees gerankte landen waren (België en Duitsland werden hierbij buiten beschouwing gehouden). De overige zeven deelnemers moesten zich plaatsen tijdens de kwalificaties op 7-8-9 november 2014. Hierbij kwamen Nederland, Frankrijk, Schotland, Zweden, Spanje, Ierland en Polen, die elk hun kwalificatiepoule konden winnen, uit de bus. Enkele dagen voor het begin van het toernooi besloot het Spaanse team zich terug te trekken. Een intern dispuut over het portretrecht van de spelers zou aan de basis liggen van deze beslissing. Hierdoor waren Duitsland en Schotland automatisch gekwalificeerd voor de kwartfinales.

Competitie 
Tijdens de eerste ronde worden de twaalf landen opgedeeld worden in vier poules, waarvan telkens de eerste twee teams doorgaan. Na de poulefase volgt een knock-outfase, waar de poulewinnaars het zullen opnemen tegen een team dat tweede eindigde. Wie tegen wie speelt wordt bepaald via loting, maar twee teams uit dezelfde poule kunnen niet in dezelfde tabelhelft geloot worden.

Poulefase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Knock-outfase

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2015
Badminton in België
Sportevenement in Leuven
Badminton 2015